Grenader har flere betydninger:
 Grenader (soldat) − oprindelig granatkaster
 Grenaderkorpset − tidligere dansk militær enhed (1701 til 1763)